

Personalidades 
 Fernando Dantas Torres (1968) — político brasileiro
 Fernando Torres (ator) (1927-2008) — ator, diretor e produtor brasileiro de teatro, cinema e televisão
 Fernando Torres (1984) — futebolista espanhol
 Fernando Torres de Portugal y Mesía (século XVI) — nobre espanhol

Outros 
Teatro Fernando Torres

Desambiguações de antropônimos